Лев Му́хин:
 Мухин, Лев Дмитриевич (1936—1977) — советский боксёр.
 Мухин, Лев Михайлович (1933—2009) — советский физик и популяризатор науки.